Яскульский () — польская фамилия. Известные носители:
 Яскульский, Мариуш Станислав (ум. 1683) — великий стражник коронный (Королевства Польского), дипломат, каштелян санокский, затем киевский, воевода черниговский, потом воевода подольский.
 Яскульский, Станислав (1896—1981) — польский геолог, петрограф.